Axworthy est un patronyme, notamment porté par :

 Chris Axworthy (né en 1947), homme politique canadien
 Lloyd Axworthy (né en 1939), homme politique canadien ;
 Michael Axworthy (né en 1962), historien et universitaire britannique, spécialiste du monde iranien.
  (né en 1964), diplomate et ambassadrice britannique